Pocock kan som auktorsförkortning betyda:

 Reginald Innes Pocock
 Mary Agard Pocock

Robotskapade auktorsförkortningar